Arthrocnemum són un gènere de plantes amb flor de la subfamília de les quenopodiàcies (Chenopodioideae).

Distribució 
El gènere es troba a les regions tropicals i subtropicals del planeta.

Descripció 
Són plantes herbàcies halòfites i suculentes capaces de viure en ambients d'alta salinitat com aiguamolls i albuferes de la costa. Prefereixen sòls argilosos salins del litoral marítim, sempre xops i sovint inundats.

Aquestes plantes sovint es confonen amb els salicorns. Són importants ecològicament perquè proveeixen refugi per l'avifauna de les zones humides costaneres.

Usos 
Són plantes que contenen moltes sals. De totes les espècies es pot obtenir sosa (carbonat de sodi) que es feia servir abans per a fer sabó. El carbonat s'obtenia antigament cremant-les. Algunes espècies són comestibles.

Algunes espècies 
 Arthrocnemum affine
 Arthrocnemum africanum
 Arthrocnemum ambiguum
 Arthrocnemum arbuscula
 Arthrocnemum australasicum
 Arthrocnemum belangerianum
 Arthrocnemum fruticosum - Cirialera vera, cirialera comuna, cascall, herba salada, pollet, solsona, sosa grossa
 Arthrocnemum glaucum
 Arthrocnemum macrostachyum - Cirialera glauca, ballester, mamellut, sosa dura
 Arthrocnemum perenne - Grossa, cirialera grossa
 Arthrocnemum subterminale

Vegeu també 
 Parc Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella

Referències

Enllaços externs 
 Dades del Taxon
 El Delta de l'Ebre - El clima i la vegetació
 Vegetació (salicornars, prats, jonqueres...) dels sòls salins, poc o molt humits o, fins i tot inundats, del litoral

Quenopodiàcies